Большая группа квазаров () — крупномасштабная структура Вселенной, представляющая собой совокупность квазаров, находящихся в пределах одной галактической нити. В отличие от относительно близких сверхскоплений галактик, большие группы квазаров находятся крайне далеко и, возможно, являются предшественниками современных сверхскоплений и великих стен, листов и нитей.

Список БГК

Примечания

Литература 
 R.G.Clowes; «Large Quasar Groups — A Short Review»; 'The New Era of Wide Field Astronomy', ASP Conference Series, Vol. 232.; 2001; Astronomical Society of the Pacific; ISBN 1-58381-065-X ; 

Квазары
Внегалактическая астрономия